Verheyden ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Verheyden (* 1957), belgischer römisch-katholischer Theologe
 Ruben Verheyden (* 2000), belgischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Verheiden